Карбахалес-де-Альба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы